KV 15 steht für
Flötensonate KV 15, Mozart
KV15, ägyptisches Grab